Oudesluis, Oude Sluis enz. kan verwijzen naar:

Oudesluis (Hoeksche Waard), een buurtschap in de gemeente Hoeksche Waard (Zuid-Holland)
Oudesluis (Ouwerkerk), een gehucht in de gemeente Schouwen-Duiveland (Zeeland)
Oude Sluis (Vreeswijk), schutsluis in Vreeswijk in de Nederlandse gemeente Nieuwegein (Utrecht)
Oudesluis (Noord-Holland), een dorp in de gemeente Schagen (Noord-Holland)

Zie ook
Oud Sluis